Мелетій — чоловіче власне ім'я.

Святі 

 Малетій Галатійський — святий. Мученик.
 Мелетій (Леонтович) — архієпископ Харківський і Охтирський. Святитель.
 Мелетій Антіохійський — вірменський святий, єпископ Севастії, аскет, згодом Антіохійський патріарх.

Церковні діячі 

 Мелетій Войнар (1911–1988) — священик Української Греко-Католицької Церкви, знавець церковного права, церковний історик, письменник, педагог.
 Мелетій (Дзик) — ректор Києво-Могилянської академії у 1655–1657 та 1662–1665 рр.
 Мелетій (Єгоренко) — єпископ Хотинський, вікарій Чернівецько-Буковинської єпархії (УПЦ).
 Мелетій Смотрицький — церковний і освітній діяч Речі Посполитої, український мовознавець, праці якого вплинули на розвиток східнослов'янських мов.
 Мелетій (Хребтович) — печерський архімандрит, нащадок стародавнього православного шляхетського роду.